Immagine – metodica di rappresentazione.
Immagine – particolare insieme riferito ad una funzione.
Immagine – file contenente dei dati, nella loro struttura tipica, di un dispositivo o supporto di memorizzazione dati
Immagine. Note di Storia del Cinema – rivista italiana di storia cinematografica.
Immagine – in zoologia
Immagine aziendale – in economia e marketing
L'immagine è un racconto di Isaac Bashevis Singer che dà titolo a una raccolta omonima del 1985
 Immagine – apparenza, spesso inteso in contrapposizione a verità o realtà.
 Immagine – organizzazione non profit 
 Villa Immagine – frazione di Leonessa, in provincia di Rieti
"L'Immagine" è stata una rivista fondata da Cesare Brandi

Pagine correlate 
Immagini (disambigua)